Museum Fodor in Amsterdam, 1863-1993.
Fodor is een lettertype, ontworpen voor het museum.
 Fodor's, uitgeverij van reisgidsen

Personen met achternaam Fodor
Antoine Fodor, een Nederlands pianist, dirigent en componist, Hongaarse vader.
diens zoon Carel Joseph Fodor, naamgever van het museum.
Charles Fodor, broer van bovenstaande, klavecimbelbespeler, Hongaarse vader.
Jerry Fodor (1935–2017), een Amerikaans filosoof en cognitief wetenschapper.
Joseph Fodor, broer van Carolus Antonius en Charles, violist, Hongaarse vader.
Josephine Fodor, dochter van Joseph, zangeres, pianist en harpist.
 Miklós Fodor, Hongaars handbalspeler.
Nandor Fodor, een Brits-Amerikaanse parapsycholoog, psycholoog, schrijver en journalist van Hongaarse afkomst.
Rajmund Fodor, een Hongaars waterpolospeler.